Guadalcanal henviser til forskellige emner:
 Guadalcanal – en ø i stillehavet.
 Guadalcanal Diary – et rockorkester.
 Slaget om Guadalcanal – under 2. verdenskrig.